Die First Division 1957/58 war die 21. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 26. Oktober 1957 und endete am 25. Mai 1958.

Die Meisterschaft wurde kurz vor dem Ende abgebrochen. Titelverteidiger Anorthosis Famagusta stand bereits als Meister fest.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Wegen der Unruhen in Zypern wurden fünf Begegnungen nicht ausgetragen. Die folgende Spielzeit wurde komplett ausgesetzt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1957/58 auf eu-football.info

1957
Fußballsaison 1957/58